Commutazione –  operazione matematica legata alla proprietà commutativa
 Commutazione –  cambio d'ordine della chiusura di due o più contatti elettrici
 Commutazione –  funzionamento dei nodi di una rete informatica
 Commutazione – un aspetto dei rapporti tra figli naturali e legittimi nel diritto civile

Altri progetti